Награда Сатурн за најбољи хорор филм је награда коју Академија за филмове научне фантастике, фантазије и хорора додељује за најбоље остварење у хорор жанру.

Први пут је додељена 1973. године за филмове који су премијерно приказани 1972. У периоду 2010—2012. назив награде је био промењен у Награда Сатурн за најбољи хорор или трилер филм, (пошто је трилер, који се до тада додељивао у оквиру категорије за најбољи акциони или авантуристички филм, био придружен хорору). Од 2013. трилер је добио своју засебну категорију, па је и формат награде за најбољи хорор враћен у првобитни облик.

Награђени и номиновани филмови 

У списку испод наведени су сви филмови који су били номиновани за Награду Сатурн за најбољи хорор филм. Добитници су подебљени и означени плавом бојом.

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Види још 
 Хорор филм
 Награда Сатурн

Референце 

Награде Сатурн